De Belgische kampioenschappen zwemmen 2010 werden gehouden van 14 tot en met 16 mei 2010 in het Wezenbergzwembad in Antwerpen.

Podia

Mannen

Vrouwen

Externe links 
 Officiële website
 KBZB

Zwemmen in België
Zwemmen in 2010
Sportevenement in Antwerpen (stad)